Эрих (, ) — фамилия. Известные носители:
 Эрих, Джанин — брунейский дипломат.
 Эрих, Иван Иванович (1755-?) — профессор Казанского университета.
 Эрих, Макс (род. 1991) — американский актёр и певец.
 Эрих, Мария (род. 1993) — немецкая актриса.
 Эрих, Рафаэль (1879—1946) — финский политический деятель и дипломат.
 Эрих, Харальд (род. 1949) — немецкий саночник.
 Эрих, Эльза (1914—1948) — нацистская преступница.

Эрих () — имя. Известные носители:
 Эрих Мария Ремарк — писатель.
 Эрих Фромм — социолог, философ, психоаналитик.
 Эрих Хонеккер — политик.
 Эрих Мендельсон — архитектор.

Немецкие мужские имена